Belenus – divinità protoceltica della luce
Belenus – cognomen romano
Belenus – asteroide